Pohl kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Pohl
 Johann Baptist Emanuel Pohl
 Richard Walter Pohl

Robotskapade auktorsförkortningar